

Изменения воинских званий и знаков различия

Высший командный состав

Генералы и адмиралы 
Генеральские и адмиральские звания в Красной Армии были введены  Указами Президиума Верховного Совета СССР «Об установлении воинских званий высшего командного состава Красной Армии» и «Об установлении воинских званий высшего командного состава Военно-Морского Флота».

8 и  данные Указы Президиума Верховного Совета СССР были объявлены приказами НКО СССР № 112 и НК ВМФ СССР № 233 соответственно.

В соответствии с этими указами вводились воинские звания высшего командного состава Красной Армии и ВМФ СССР:
 для общевойсковых командиров:
 генерал-майор,
 генерал-лейтенант,
 генерал-полковник,
 генерал армии,
 Маршал Советского Союза (сохранено ранее установленное);
 для командиров родов войск:
 Артиллерия:
 генерал-майор артиллерии,
 генерал-лейтенант артиллерии,
 генерал-полковник артиллерии.
 Авиация (в том числе морская авиация Военно-Морского Флота):
 генерал-майор авиации,
 генерал-лейтенант авиации,
 генерал-полковник авиации.
 Танковые войска:
 генерал-майор танковых войск,
 генерал-лейтенант танковых войск,
 генерал-полковник танковых войск.
 Войска связи:
 генерал-майор войск связи,
 генерал-лейтенант войск связи,
 генерал-полковник войск связи.
 Инженерные войска:
 генерал-майор инженерных войск,
 генерал-лейтенант инженерных войск,
 генерал-полковник инженерных войск.
 Технические войска (химические, железнодорожные, автомобильные, топографические):
 генерал-майор технических войск,
 генерал-лейтенант технических войск,
 генерал-полковник технических войск;
 для высшего командного состава интендантской службы (в том числе Военно-Морского Флота):
 генерал-майор интендантской службы,
 генерал-лейтенант интендантской службы,
 генерал-полковник интендантской службы;
 для высшего строевого командного состава корабельной службы Военно-Морского Флота:
 контр-адмирал,
 вице-адмирал,
 адмирал,
 адмирал флота;
 для высшего командного состава береговой службы Военно-Морского Флота:
 генерал-майор береговой службы,
 генерал-лейтенант береговой службы,
 генерал-полковник береговой службы;
 для инженеров корабельной службы:
 инженер-контр-адмирал,
 инженер-вице-адмирал,
 инженер-адмирал.

В статьях майских и июньских номеров газет за 1940 год подчёркивалось значение и авторитет званий генералов и адмиралов Советского Союза, отмечалась ответственность и роль носителей этих званий перед страной и историей:

Генералы готовят к боям и ведут в бой вооружённые силы народа. На полях сражений они осуществляют советскую военную доктрину.

Высшему командиру вручены жизни тысяч и тысяч бойцов. Он руководит боем и знает, как лучше применить имеющиеся силы и средства. Он отвечает за исход боя, за решительный разгром врага. Огромная масса людей, весь мощный организм современной войны должен неукоснительно повиноваться воле полновластного командира, гибко и чётко выполнять его приказы и решения.

Уже  Совет Народных Комиссаров по представлению специально созданной правительственной комиссии присвоил генеральские звания пятистам пятидесяти шести высшим командирам Красной Армии и ста шестнадцати высшим командирам Военно-Морского Флота.

Первыми советскими генералами армии стали Г. К. Жуков, К. А. Мерецков и И. В. Тюленев; до начала войны к ним добавились ещё «стерегшие рубежи Союза» И. Р. Апанасенко (командующий Дальневосточным фронтом) и Д. Г. Павлов (командующий Западным Особым ВО).

Также получили воинские звания:
 генерал-полковник артиллерии:
 Н. Н. Воронов
 генерал-лейтенант:
 В. И. Чуйков
 В. Д. Соколовский
 А. И. Ерёменко
 М. М. Попов
 генерал-лейтенант артиллерии:
 Н. Ф. Дроздов
 А. К. Сивков
 генерал-лейтенант танковых войск:
 Я. Н. Федоренко
 генерал-лейтенант инженерных войск:
 Д. М. Карбышев
 генерал-майор:
 А. М. Василевский
 Ф. И. Толбухин
 К. К. Рокоссовский
 адмирал:
 Л. М. Галлер
 И. С. Исаков
 Н. Г. Кузнецов

и другие. Однако новопроизведенные генералы в первые месяцы продолжили носить обмундирование со старыми знаками различия. Новые знаки различия были утверждены вместе с новой формой генералов 12-13 июля (Постановления Политбюро и Совнаркома, Приказ НКО №212) и представляли собой ромбовидные петлицы (с окантовкой золотой канители) цвета рода войск и служб, а также нарукавные знаки золотого галуна и шитья. Воинские звания обозначались на петлицах золотистыми металлическими звездочками, генералы родов войск и служб носили в верхней части петлицы соответствующую эмблему (последняя, судя по кинофотодокументам, в ряде случаев на петлицах отсутствовала).

В августе 1941 г. в Действующей армии цветные петлицы были заменены на суконные хаки, а золотистые звездочки - на звездочки, выкрашенные зеленой краской. Однако все те же кинофотодокументы свидетельствуют, что в реальности генералы использовали как золотистые звездочки на защитных петлицах, так и окантовку последних желтой золотистой канителью. Тем же приказом в действующей армии отменялись нарукавные знаки. В тылу знаки различия оставались без изменения.

Командный состав 

1 сентября 1939 года Президиумом Верховного Совета СССР был принят Закон о воинской обязанности и воинской службе. Закон внес изменения в систему воинских званий командного и политического состава, установив такие звания как подполковник и старший батальонный комиссар. Это стало первой причиной изменения существующей системы знаков различия. Второй причиной стали итоги войны с Финляндией, показавшие необходимость повышения авторитета комсостава и особого выделения фигуры командира по отношению к другим лицам начальствующего состава.

25 июля 1940 года на Политбюро был рассмотрен вопрос о новых знаках различия. В соответствии с решением Политбюро в этот же день было принято Постановление Совнаркома СССР, а 26 июля - издан Приказ Наркома обороны СССР. В соответствии с этими документами:
 вводились новые нарукавные знаки различия из комбинации углов красного сукна и золоченого галуна;
 установлена окантовка петлиц комсостава золоченой канителью, в случае необходимости допускалась прежняя окантовка золоченым галуном (толщина окантовки была равна цветной окантовке полит и начсостава, таким образом, петлицы всех военнослужащих РККА приобрели геометрическое единообразие). Это привело к некоторому уменьшению общей длины гимнастерочных петлиц;
 установлено обязательное ношение эмблем родов войск на петлицах политработников;
 внешний вид нарукавных знаков различия политработников (пятиконечные звезды) оставлен без изменений.

Резкое увеличение численности вооруженных сил привело к количественному росту командного состава РККА и войск НКВД. Следствием этого стала нехватка золотого сырья для установленного 2-х процентного золочения кантов петлиц и галунов нарукавных знаков. Уже в начале 1941 года было допущено 1-процентное золочение, а также использование еще более дешевого галуна из золотистого шелка.

В январе 1941 года на военное время комначсоставу была установлена однобортная шинель (по образцу курсантской) с петлицами сукна цвета хаки, но латунными эмблемами родов войск и служб, цветными "кубиками" и "шпалами", а также установленными нарукавными знаками.

В августе 1941 года в действующей армии были отменены все цветные знаки различия и нарукавные знаки. "Шпалы", "кубики" и "ромбы" защитного цвета с осени 1941 года изготовлялись централизовано, однако на фронте часто использовались кустарные самодельные знаки различия, в том числе изготовленные за счет окрашивания в защитный цвет знаков различия и эмблем родов войск и служб мирного времени.

Знаки различия в тылу остались без изменений.

Воинские звания младшего ком- и начсостава, а также рядового состава 

Принятие Закона о воинской обязанности 1 сентября 1939 г. привело к резкому росту численности вооруженных сил СССР, а также установлению новых сроков службы для младшего начсостава (три года). Это потребовало не только пропорционального увеличения численности, но упорядочивания воинских званий младшего начсостава. 

Рост численности вооруженных сил требовал новых командных кадров, что неизбежно породило соответствующий рост численности школ и училищ, а также количества курсантов, слушателей и учащихся, многие из которых обучались по сокращенным и ускоренным программам. 5 апреля 1940 года (Приказ №87) были установлены новые петлицы для курсантов военных училищ полковых школ: 
 для военных училищ: цвет и кант по роду войск, в верхней части - красная суконная полоса параллельно канту, ниже нее - золотой галун; на петлице - эмблема рода войск и заглавные прописные буквы названия училища (к концу 1940 г. последние практически не использовались); курсанты-младшие командиры - соответствующие знаки различия;
 для полковых школ: цвет и кант по роду войск, в углу петлицы - треугольник алого сукна, по центру - алый просвет.

22 июня 1940 г. Нарком обороны СССР С. К. Тимошенко направил Председателю Совнаркома В. М. Молотову проект постановления СНК и Указа ПВС СССР о введении новых званий для младшего начсостава: ефрейтор, младший сержант, сержант, старший сержант, старшина. Еще один документ был направлен 9 июля, однако соответствующий указ по неизвестным причинам так не был издан . 2 ноября 1940 г. (Приказ №391) новые звания и знаки различия младшего комначсостава были установлены. Новые знаки различия представляли собой петлицы (цвет и кант, а также эмблема - по роду войск и служб), в верхнем углу которых (от ефрейтора до старшины) закреплялся рифленый латунный треугольник, по центру проходил просвет алого сукна, на просвете (от младшего сержанта до старшины) размещались знаки различия; на петлицах старшины параллельно канту ниже него шел тонкий золотистый галун. Вместо суконного просвета разрешалось настрачивать шелковую красную полосу. Изредка латунный треугольник заменялся нашивкой из золоченого галуна. Из-за ограниченного времени перехода на новые знаки различия петлицы часто изготовлялись кустарным способом.

По роду службы МНС разделялся на категории: командный, технический, административный, медицинский, ветеринарный.

На заместителей политруков ношение новых петлиц не распространялось.

Институт военных комиссаров 

 решением ЦК ВКП(б) и СНК СССР во всех воинских частях, штабах, управлениях и учреждениях Красной Армии были введены комиссары, а в ротах и соответствующим им подразделениях — политруки. Опыт советско-финской войны 1939—1940 годов показал необходимость полного единоначалия и предоставления командирам всех прав и ответственности за состояние и действие войск в боевых условиях — в результате указом Президиума Верховного Совета СССР от  институт военных комиссаров был отменён, а в соединениях (корпусах, дивизиях, бригадах), частях, кораблях, военно-учебных заведениях и учреждениях Красной Армии и Военно-Морского Флота вводились заместители командиров и начальников по политической части. Отмена института военных комиссаров, последовавшая через три месяца после введения генеральских и адмиральских званий, была одной из мер, направленных на повышение авторитета и ответственности высших командиров.

 Президиум Верховного Совета СССР принял указ «О реорганизации органов политической пропаганды и введении института военных комиссаров в Рабоче-Крестьянской Красной Армии».  действие этого указа было распространено на Военно-Морской Флот. В ходе боевых действий, командные кадры РККА и ВМФ СССР накапливали боевой опыт, совместно с ними в военном отношении росли военные комиссары и политработники.

В итоге указами Президиума Верховного Совета СССР от  и  институт военных комиссаров в Красной Армии и Военно-Морском Флоте был отменён и установлено единоначалие. Одновременно для всего политического состава устанавливались общие с командным составом воинские звания и знаки различия.

Приказом от  народный комиссар обороны обязал Военные советы фронтов и армий в месячный срок в пределах предоставленных им прав присвоить политическим работникам командные звания, а на полиработников со званием от старшего батальонного комиссара и выше предоставить аттестационные материалы в НКО к .

Знаки различия

Маршал Советского Союза 

С июля 1940 года новая форма и новые знаки отличия и у Маршалов Советского Союза:
 на петлицах ромбовидной формы вышивались большая золотая звезда, две лавровые ветви и эмблема — серп и молот,
 на рукавах — большая золотая звезда, окаймлённая красным кантом, и угольник золотого шитья, на красном просвете которого две золотые лавровые ветви.

Знаки различия командного и начальствующего составов Красной Армии и ВМФ СССР на начало 1941 года

Сухопутные и Военно-воздушные силы Красной Армии

Военно-морской флот СССР

Начальствующий состав (кроме военно-политического), высший командный состав интендантской службы Красной Армии и ВМФ СССР, и инженеры корабельной службы ВМФ СССР на начало 1941 года 
В разные периоды  годов для различных категорий начальствующего состава РККА и ВМФ СССР вместо воинских званий, введённых в 1935 году (см. табл. ниже), были введены новые воинские звания.

Военнослужащие интендантской службы высшего военно-хозяйственного состава РККА и ВМФ СССР, а также инженеры корабельной службы Военно-Морского Флота, несколько ранее — , были причислены к категории командного состава, в связи с чем для них были установлены новые воинские звания, аналогичные другим воинским званиям командного состава. Военнослужащие, имеющие воинские звания 1935—1940 гг., подлежали переаттестации на новые воинские звания, не переаттестованные по той или иной причине — оставлялись в прежнем воинском звании. Инженерно-технический состав береговой службы сохранил старые воинские звания.

Примечания

 Цвета лампасов, петлиц и кантов для генералов и Маршала Советского Союза следующие:
 для Маршала Советского Союза и общевойсковых генералов — красный.
 для генералов артиллерии и танковых войск цвет петлиц чёрный (бархат), лампасов, кантов на фуражке — красный.
 для генералов авиации — голубой.
 для генералов войск связи, инженерных, технических войск и интендантской службы — малиновый.
 Генералы артиллерии, танковых войск, авиации, войск связи, инженерных, технических войск и интендантской службы на петлицах имели установленные эмблемы по роду войск и службы.
 Цвета родов войск были следующие:
 пехота — малиновый;
 артиллерия и автобронетанковые войска — чёрный;
 ВВС и ВДВ — голубой;
 кавалерия — синий;
 хозяйственный и административный состав — темно-зелёный.
 Петлицы командного состава были цветом по роду войск с окантовкой витым золотым галуном. Политическому составу они полагались с окантовкой цветом по роду войск. Командный и политический состав имели на петлицах эмблемы по роду войск.
 Петлицы для младшего начальствующего состава — цветом по роду войск или службы, с суконным кантом цветом по роду войск, красный продольный просвет для всех родов войск и служб — одинаков. В петлицах располагались эмблема рода войск и золотистый треугольник (в верхнем углу).
 В художественной литературе часто встречается разговорное название квадрата — «кубик», «кубарь», прямоугольника — «шпала».

Знаки различия военнослужащих частей ВМФ, для которых установлена армейская форма одежды 
9 апреля 1941 г. Постановлением Совета народных комиссаров СССР № 855-364сс для личного состава Береговой обороны и Морской авиации ВМФ устанавливалась армейская форма одежды с соответствующими знаками различия. Для отличия от военнослужащих РККА военнослужащим ВМФ тем же постановлением были введены специальные эмблемы по родам войск и служб — образца принятого в РККА, но смонтированные на якоре. Каждая из эмблем должна была, как и в Красной Армии, изготавливаться в двух вариантах — латунном (для рядового и младшего начальствующего состава) и золоченом (для начальствующего состава). 15 апреля 1941 г. Приказом НКВМФ № 0071, объявляющим Постановление СНК СССР, круг служб, личному составу которых устанавливалась армейская форма, был расширен за счет ИТС береговой службы и ветеринарной службы, а также генералы интендантской службы. 23 мая нарком ВМФ утвердил Типовой перечень подразделений ВМФ СССР (Приложение к Приказу № 00107) с разделением по форме одежды. В разряд получивших армейское обмундирование попали: морская пехота, стрелковые, пулеметные, инженерные, саперные, технические, химические, танковые, автомобильные, инженерно-строительные, строительные и железнодорожные части.

Такое положение официально сохранялось вплоть до марта 1943 г., хотя в августе-сентябре 1941 г. некоторым частям Береговой обороны и Морской авиации было возвращено флотское обмундирование.

Изменения в знаках различия 1941 г. 

В августе 1941 года приказом НКО (приказ НКО № 253 от 1 августа 1941 г.) в действующей армии и маршевых частях отменялось ношение всех цветных элементов обмундирования и знаков различия. Все знаки на петлицах и эмблемы родов войск и служб теперь покрывались защитной или темно-зеленой краской. В 1942 году появились знаки упрощенной формы — без бортиков и рифления. Полевая походная форма не предполагала ношение каких-либо нарукавных знаков, хотя соответствующие проекты были разработаны.

Этот приказ часто нарушался или даже в первое время не соблюдался вовсе, как правило, из-за проблем со снабжением и в связи с неистёкшим сроком носки обмундирования. Также в боевых условиях широко было распространено комбинированное ношение цветных и защитных элементов знаков различия и формы одежды.

Воинские звания начальствующего состава РККА и ВМФ СССР в 1942—1943 гг. 

1942 г.

В течение 1942—1943 годов в Народном Комиссариате обороны продолжалась отработка воинских званий начальствующего состава РККА и ВМФ СССР. Изменения были обусловлены тем, что воинские звания начальствующего состава характеризовались множественностью позиций и резко отличались не только от званий командного состава, но были существенно неодинаковы для разных служб.

Решениями Государственного комитета обороны СССР по данному вопросу были:
 постановление от  № 1180сс «Вопросы военно-воздушных сил Красной Армии» ввело в состав военно-технического состава Военно-Воздушных Сил следующие воинские звания: техник-лейтенант, старший техник-лейтенант, инженер-капитан, инженер-майор, инженер-подполковник, инженер-полковник, генерал-майор инженерно-авиационной службы, генерал-лейтенант инженерно-авиационной службы и генерал-полковник инженерно-авиационной службы;
 постановлением ГКО СССР № 1528 от  «О введении персональных воинских званий инженерно-техническому составу ВВС ВМФ» и приказом НК ВМФ от  те же звания вводились в ВМФ СССР.
 в марте было принято аналогичные решения, касающееся воинских званий инженерно-технического состава:
 постановлением ГКО СССР № 1381 от  «О введении персональных воинских званий инженерно-техническому составу артиллерии Красной Армии» и Приказом НКО СССР № 68 от  вводились следующие звания инженерно-технического состава артиллерии: техник-лейтенант, старший техник-лейтенант, инженер-капитан, инженер-майор, инженер-подполковник, инженер-полковник, генерал-майор, генерал-лейтенант, генерал-полковник инженерно-артиллерийской службы,
 постановлением ГКО СССР № 1408 от  «О введении персональных воинских званий инженерно-техническому составу автобронетанковых войск Красной Армии» и Приказом НКО СССР № 71 от  вводились следующие звания инженерно-технического состава автобронетанковых войск: техник-лейтенант, старший техник-лейтенант, инженер-капитан, инженер-майор, инженер-подполковник, инженер-полковник, генерал-майор генерал-лейтенант, генерал-полковник инженерно-танковой службы.
 Приказом НКО № 93 от  объявлено постановление Государственного Комитета Обороны № 1494 от , вводившее для старшего и среднего начальствующего состава интендантской службы воинские звания: лейтенант интендантской службы, старший лейтенант интендантской службы, капитан интендантской службы, майор интендантской службы, подполковник интендантской службы и полковник интендантской службы.
 Приказом НК ВМФ № 55 от 6 апреля 1942 года объявлено постановление Государственного Комитета Обороны № 1528 от 4 апреля 1942 года, вводившее для инженерно-технического состава военно-воздушных сил Военно-морского Флота следующие воинские звания: Техник-лейтенант, Старший техник-лейтенант, Инженер-капитан, Инженер-майор, Инженер-подполковник, Инженер-полковник, Генерал-майор инженерно-авиационной службы, Генерал-лейтенант инженерно-авиационной службы, Генерал-полковник инженерно-авиационной службы.
 Постановление ГКО СССР № 1912 от  «О введении персональных воинских званий всему инженерно-техническому составу береговой службы Военно-Морского Флота Союза ССР» и приказом НК ВМФ от  вводились следующие звания: инженер-лейтенант, старший инженер-лейтенант, инженер-капитан, инженер-майор, инженер-подполковник, инженер-полковник, инженер-генерал-майор, инженер-генерал-лейтенант, инженер-генерал-полковник береговой службы Военно-Морского Флота СССР.
 Идея о дифференциации воинских званий для лиц, имеющих высшее и среднее техническое образование приводит к введению к имеющимся (техник-лейтенант и старший техник-лейтенант) новых воинских званий для начальствующего состава артиллерии со средним техническим образованием: постановление ГКО СССР № 2303 от  «О введении персональных воинских званий начальствующему составу артиллерии РККА, имеющему среднее техническое образование» и Приказ НКО СССР № 278 от : капитан артиллерийско-технической службы, майор артиллерийско-технической службы, подполковник артиллерийско-технической службы и полковник артиллерийско-технической службы.
 Указом Президиума Верховного Совета СССР от  «Об установлении полного единоначалия и упразднении института военных комиссаров в Красной Армии» объявленного приказом НКО № 307 от  отменены существующие звания политического состава. Также полагалось:
 военным советам фронтов и армий в месячный срок присвоить политическим работникам командные воинские звания в пределах предоставленных им прав;
 военным советам фронтов предоставить в Наркомат обороны не позднее 15 ноября 1942 года через Главное политическое управление Красной Армии аттестационный материал для присвоения командных воинских званий политическим работникам, начиная со старшего батальонного комиссара и выше.

1943 г.

 Приказом НКО № 10 объявлено постановление Государственного Комитета Обороны № 2685 от  «О введении персональных воинских званий военно-медицинскому и военно-ветеринарному составу Красной Армии», № ГОКО-2822 «О введении персональных воинских званий инженерно-техническому, юридическому и административному составу Красной Армии» (в административный состав включались военнослужащие, состоящие на службе в штабах, учреждениях, военно-учебных заведениях и органах местного военного управления [военных комиссариатах], и выполнявших организационную, мобилизационную и другие работы в Красной Армии).
 от  № 2890 «Об установлении персональных воинских званий для интендантского, медицинского, ветеринарного, административного и юридического состава ВМФ» в ВМФ СССР.
 Приказом НКО № 55 от  объявлено постановление Государственного Комитета Обороны № 2822 от  установившие для среднего, старшего и высшего инжненерно-технического состава войск связи, инженерных войск, войск противохимической защиты, топографических войск, железнодорожных войск Красной Армии звания: младший техник-лейтенант, техник-лейтенант, старший техник-лейтенант, инженер-капитан, инженер-майор, инженер-подполковник, инженер-полковник, генерал-майор, генерал-лейтенант, генерал-полковник инженерно-технической службы,
 а для юридического и административного состава Красной Армии звания: младший лейтенант юстиции, лейтенант юстиции, старший лейтенант юстиции, капитан юстиции, майор юстиции, подполковник юстиции, полковник юстиции, генерал-майор юстиции, генерал-лейтенант юстиции, генерал-полковник юстиции; младший лейтенант административной службы, лейтенант административной службы, старший лейтенант административной службы, капитан административной службы, майор административной службы, подполковник административной службы, полковник административной службы соответственно.
 Приказом НК ВМФ от  объявлено постановление Государственного Комитета Обороны № 2890 от , вводившее воинские звания для интендантского, медицинского, ветеринарного, административного и юридического состава Военно-морского Флота.
 Последним изменением в данном направлении стало Постановление ГКО СССР № 6766 от  «О введении воинских званий офицерскому составу ВВС Красной Армии, АДД, ИА ПВО и ВВС ВМФ, имеющему среднее техническое образование» и Приказ заместителя НКО СССР № 216 от , которым вводились следующие воинские звания: капитан, майор, подполковник, полковник авиационно-технической службы.

 *) Постановление ГКО от  № 1180сс; новая эмблема ИТС ВВС — в соответствии с Приказом НКО №121 от 12.04.1942.
 **) Постановления ГКО СССР № 1408 от  и № 1381 от  
 ***) Постановление Государственного Комитета Обороны № 1494 от . Цвет петлиц — по роду войск.

 *) Постановление ГКО СССР № 1528 от 4 апреля 1942 года и Приказ НК ВМФ № 55 от 6 апреля 1942 года 
 **) Постановление ГКО СССР № 1912 от  и приказ НК ВМФ от  

*) Приказ НКО СССР № 278 от 14.09.1942

Советский офицерский корпус 
Впервые командно-начальствующий состав Вооружённых Сил СССР был назван офицерским в приказе народного комиссара обороны от , который содержал следующие слова:
… Красная Армия стала организованнее и сильнее, её офицерские кадры закалились в боях, а её генералы стали опытнее и прозорливее.
Надежды на успехи летней кампании 1942 года не оправдались, и офицерское звание было введено лишь летом 1943 года, в указах Президиума Верховного Совета СССР в июле и августе, согласно которым:
 Устанавливалось деление военнослужащих Красной Армии на рядовой состав, сержантский состав, офицерский состав, генералов, а военнослужащих Военно-Морского Флота на рядовой состав, старшинский состав и офицерский состав (младший, средний, высший).
 В качестве первичного офицерского звания устанавливалось звание младшего лейтенанта.

Советская гвардия 

Приказом № 308 Народного комиссара обороны от  четыре особо отличившиеся дивизии — 100-я, 127-я, 153-я и 161-я были преобразованы в 1-ю, 2-ю, 3-ю и 4-ю гвардейские стрелковые дивизии.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  «О введении для военнослужащих гвардейских частей и соединений Красной Армии и Военно-Морского Флота гвардейских военных званий» перед установленным ранее военным званием военнослужащих гвардейских частей и соединений Красной Армии добавлялось слово «гвардии»; военнослужащих гвардейских кораблей и соединений кораблей — «гвардейского экипажа», для гвардейских казачьих кавалерийских частей — «гвардии казачьих войск».

Проведение в 1942—1943 крупных мероприятий по усовершенствованию воинских званий, успешный ход зимней кампании предполагали введение для особо отличившихся частей, гвардии, особых знаков отличия — погон. Это намерение не было осуществлено, но вместо этого появился нагрудный знак «Гвардия» и осталась мысль о введении погон в армии и на флоте.

Фотогалерея

См. также 
 Воинские звания и знаки различия РККА 1935—1940
 Воинские звания и знаки различия в армии СССР 1943—1955
 Знаки различия

Примечания

Литература 
 Статья «Звания воинские» из Большой советской энциклопедии (Т. 16. Второе издание. — , 1952. — С. 538—539), изложенная по Уставу внутренней службы Вооруженных Сил СССР 1946 г. — , 1951.
 Постановления ГКО СССР.
 Приказы НКО СССР.

Ссылки 
 Система воинских званий по Уставу внутренней службы Вооруженных Сил СССР 1946 г. (по состоянию на 1955 г.)
 Уставы внутренней службы (УВС): Временный УВС-24; УВС-37, введен приказом НКО СССР № 260 от 21 декабря 1937 года
 Дисциплинарный Устав Красной Армии 1940 года
 Полевой устав РККА 1939 года
 Строевой устав пехоты РККА 1938 года
 http://www.soldat.ru/spravka/rank/table9.html

1940
СССР